Kainach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Kainach bei Voitsberg, Gemeinde im Bezirk Voitsberg, Steiermark

Orte:
 Kainach (Hollfeld), Stadtteil von Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kainach bei Wildon, Ortschaft bzw. Kainach, Katastralgemeinde von Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kainach (Gemeinde Kainach bei Voitsberg), Katastralgemeinde von Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Bauwerk:
 Schloss Alt-Kainach, Schloss nahe Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Gewässer:
 Kainach (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kainach (Wiesent), linker Zufluss der Wiesent in Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern

Kainach ist der Name eines Adelsgeschlechts:
 Kainach oder Khaynach mit Stammsitz im Turm zu Kainach, Steiermark

Siehe auch:
 Kainbach
 Kainsbach